Striedieck ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Friedrich Striedieck (1808–1866), deutscher Kaufmann
 Karl Striedieck (* 1937), amerikanischer Pilot, Inhaber von Streckenflug-Weltrekorden
 Wolfgang Striedieck (1927–2011), deutscher Unternehmer